Sir Arthur Conan Doyle ist eine Statue in Crowborough, East Sussex, England, gewidmet. Sie stammt vom Bildhauer David Cornell. Sir Arthur Conan Doyle war von 1907 bis 1930 ein Bürger von Crowborough.

Einzelnachweise 

Denkmal in England
Crowborough
Doyle, Arthur Conan
Personenstatue
Statue
Bildende Kunst (England)